Il doppio del torneo di tennis Calgary Indoor 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Estep e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Szabolcz Baranyi e Peter Szoke 6-7, 7-5, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calgary Indoor 1973